Porschitz ist der Familienname von:

 Rudolf Porschitz (* 1931), deutscher Mediziner und ehemaliger Politiker (NDPD)

und der deutsche Name folgender Orte:

 Vorder-Porschitz und Hinter-Porschitz, Ortsteile von Březnice, Tschechien